Destra rap, ou rap destro, ou simplesmente rap de direita, é um subgênero do rap, uma vertente do political hip hop, porém com visão ideológica contrária, que surgiu no Recife em 2014. O destra rap aborda visões conservadoras e reacionárias, e possui o ponto de vista ideológico à direita e extrema-direita. O destra rap alcançou sua ascensão com o crescimento do pensamento direitista no Brasil, que iniciou em meados de 2013-2014, período de surgimento do bolsonarismo e olavismo.

Considerado padrinho do subgênero,  também descrito pelos canais midiaticos como "movimento",  Luiz, o Visitante, um rapper pernambucano, foi o pioneiro no estilo e considerado o mais notável da vertente. A primeira canção descrita como destra rap foi "Bolsonaro, o Messias", que ficou popular em 2015, sendo executada amplamente no país, nas manifestações pelo impeachment de Dilma Rousseff. "Bolsonaro, o Messias", que compara Jair Bolsonaro a um messias, foi alvo de bastante critica entre os mais tradicionalistas do hip hop no Brasil. Um dos principais críticos do rap de direita foi Djonga, citando: "Claro que existe [rap de direita], claro que pode... Só vai ser uma b*sta", o subgênero também foi criticado por Ice Blue: "o rap sempre foi um dos movimentos de esquerda. Hoje, tem rap de direita. É muito tenso", e por Mano Brown: "o rap virou de direita, religioso e moralista". Luiz, o Visitante, com sua visão política, foi acusado por muitos meios de apropriação cultural, de suposto racismo e descaso com a periferia. Outra de suas canções de destra rap, que foi alvo de bastante polêmica foram "Se Essa Rua Fosse Minha" e "Ustra Vive (Um Rap Reaça)", ambas exaltando Carlos Alberto Brilhante Ustra, coronel acusado de tortura durante o regime militar de 1964. O rapper alcançou grandes números comerciais com a música "Meu Filho Vai Ser Bolsonarista", a colocando no 6° lugar na tabela 50 Virais do Spotify.

Outros rappers surgiram do subgênero, como PapaMike, considerado um dos mais relevantes nomes do movimento. PapaMike aborda temas direitistas na visão social de um policial militar; suas canções de maiores destaques são, "Carta ao Bolsonaro", "Rap in Direita" e "Mimimi". Outro nome notável do destra rap é a dupla Mensageiros da Profecia, que ganhou notoriedade nacional com as canções, "Direita Vou Ver" e "Entre Lacres e Lucros". Não-brasileiro notável no estilo é El Veneco, um rapper venezuelano naturalizado brasileiro. Ficou conhecido nacionalmente com a canção "O Mito Chegou", que estreou no 3° lugar das 50 Virais do Spotify e se tornou uma das canções mais ouvidas no Brasil no período eleitoral de 2018. Outra canção destra rap notória de El Veneco é "Capitão, Levanta-te", que alcançou o 29° lugar no chart 50 Virais do Spotify.

Alguns estudiosos de literatura e música popular brasileira, classificaram o destra rap como uma vertente contraditória ao movimento hip hop. "O destra rap é uma espécie de anomalia que surge no campo político e que passa para o campo da música, fruto da polarização ideológica que estamos acompanhando hoje. Uma estratégia mais ou menos bem-sucedida da direita de parodiar estratégias e fenômenos da esquerda", afirma Acauam Oliveira, doutor em Literatura Brasileira, pela USP. "O ascenso conservador, aliado a outros problemas político-culturais – apropriação cultural, racismo, falta de perspectiva emancipatória para os cidadãos da periferia –, teriam pavimentado a deglutição do rap pela direita, e sua subtração do campo da esquerda.", afirmou o Jornal Opção. João Cezar de Castro Rocha em 2021 no livro Guerra cultural e retórica do ódio: Crônicas de um Brasil pós-político, classificou o destra rap como uma apropriação cultural propondo um "rap híbrido", também o comparando a rap gospel com fundamentalismo religioso.

Bibliografia 
 

 

 , ISBN: 9771415549002

 

Gêneros de hip hop
Bolsonarismo
Extrema-direita no Brasil